Centurio (Romeins leger), een Romeinse legeraanvoerder
 Centurion (tank), een Britse tank
 Centurion (Tshwane), een plaats in de Zuid-Afrikaanse provincie Gauteng
 Centurion Air Cargo, een Amerikaanse vrachtluchtvaartmaatschappij
 Centurion (film), een bioscoopfilm uit 2010, geregisseerd door Neil Marshall
 Centurion (Philips), een reorganisatieplan bij elektronicaconcern Philips
 Centurionkaart, een betaalkaart van American Express
 Centurion (wielerploeg), een voormalige Duitse wielerploeg
 Centurion Country Club, een Zuid-Afrikaanse countryclub
 Centurion: Defender of Rome, een videospel
 Centurion (wandelwedstrijd), een wandeling van 100 mijl binnen 24 uur

Personen:
 Adrián Centurión (1993), een Argentijns voetballer